

En Allemagne 

 Gare de l'Ouest, une gare de Francfort-sur-le-Main en Allemagne.

En Autriche 

 Gare de l’Ouest, gare principale de Vienne en Autriche.

En Belgique 
 La Gare de Bruxelles-Ouest du Réseau express régional bruxellois.
 La station Gare de l’Ouest du métro de Bruxelles au même endroit que la précédente.
 Gare de Charleroi-Ouest
 Gare de l’Ouest, ancienne gare de Verviers.

Au Canada 
 Gare de Montréal-Ouest

En Chine 
 Gare de l’Ouest de Pékin (北京西客站).

En France 
 Gare de l’Ouest, ancien nom de la gare de Paris-Montparnasse à Paris ;

En Hongrie 
 Gare de l'Ouest, traduction littérale de la Nyugati pályaudvar à Budapest.

En Suisse 
 Gare d'Interlaken-Ouest

Voir aussi 

 
 
 
 

Ouest